Осьечко-Бараньска, Осиекско-Бараньская жупания () — жупания на северо-востоке Хорватии, на территории северо-восточной Славонии и принадлежащей Хорватии части региона Баранья (к северу от Дравы). Административный центр жупании — город Осиек.

География 
Площадь жупании — 4155 км². На юге граничит с жупанией Бродско-Посавска, на юго-востоке — с Вуковарско-Сриемска, на западе — с Пожешко-Славонска и на северо-западе — с Вировитичко-Подравска. На севере жупания граничит с Венгрией, на востоке с Сербией (здесь граница проходит по Дунаю).

Территория жупании низменна, почвы плодородные. По центральной части жупании протекает река Драва, которая впадает в Дунай восточнее Осиека. На северо-востоке жупании расположен природный парк Копачки-Рит.

Население 
В соответствии с данными переписи 2001 года, на территории жупании проживало 330 506 человек. Национальный состав населения жупании: 83,89 % хорваты, 8,73 % сербы, 2,96 % венгры, 0,65 % словаки, 0,30 % цыгане, 0,29 % немцы, 0,26 % албанцы, 0,15 % словенцы, 0,12 % боснийцы, 0,11 % черногорцы, 0,10 % евреи.

Административное деление 

В административном отношении жупания делится на 25 муниципальных образования (7 городов, 35 общин):

 Город Осиек, столица жупании, население 90 411 человек
 Город Джяково, 20 912 человек
 Город Бели-Манастир, 8671 человек
 Город Нашице, 8173 человека
 Город Валпово, 7904 человек
 Город Белишче, 7197 человек
 Город Дони-Михоляц, 6680 человек

 Община Антуновац
 Община Бизовац
 Община Билье
 Община Вильево
 Община Вишковцы
 Община Владиславци
 Община Вука
 Община Горьяни
 Община Дарда
 Община Джурдженовац
 Община Донья-Мотичина
 Община Драж
 Община Дренье
 Община Кнежеви Виногради
 Община Кошка
 Община Леваньска Варош
 Община Магаденовац
 Община Мариянчи
 Община Петловац
 Община Петриевичи
 Община Подгорац
 Община Подравска Мославина
 Община Поповац
 Община Пунитовци
 Община Сатница Джяковачка
 Община Семельчи
 Община Стриживойна
 Община Трнава
 Община Феричанци
 Община Чеминац
 Община Чепин
 Община Шодоловци
 Община Эрдут
 Община Эрнестиново
 Община Ягодняк

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт жупании